Касторский:
 Касторский, Алексей Васильевич (1869—1944) — руководитель хора, композитор, музыкальный педагог, теоретик.
 Касторский, Владимир Иванович (1870—1948) — российский и советский оперный артист, камерный певец, вокальный педагог.
 Касторский, Иван Алексеевич (1848—1918) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Касторский, Михаил Иванович (1809—1866) — российский историк и филолог.
 Касторский, Сергей Михайлович (1948—2016) — российский композитор.
 Буба Касторский — один из героев фильма «Неуловимые мстители» 1966 года.